Капітоненко Євген Миколайович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Капітоненко Роман Анатолійович ( 1981) — український боксер-любитель, срібний медаліст чемпіонату світу 2009 року.